Bertalan Papp – schermidore ungherese
 Desiderius Papp, noto anche come Desiderio Papp – giornalista e storico della scienza austro-ungarico naturalizzato argentino
 Joseph Papp – produttore teatrale e regista statunitense
 Krisztina Papp – cestista ungherese
 Lajos László Papp – calciatore ungherese
 László Papp – lottatore ungherese
 László Papp – pugile ungherese
 Margit Papp – ex multiplista e lunghista ungherese
 Paul Papp – calciatore rumeno
 Péter Papp – cestista ungherese

Altro
 PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) – singolo del comico giapponese Pikotaro del 2016